
Termin -{NRI}- ima više značenja.

 Inhibitori preuzimanja norepinefrina (), lekovi
 Nidhamski Istraživački Institut (), naučni institut u Engleskoj